TK je kratica ali okrajšava, ki je lahko:

 koda za državo Tokelau, določeno z mednarodnim standardom ISO 3166
 dvočrkovna kratica za tričrkovno kratico